Le terme paraphrase peut faire référence à :

Musique classique 
 Paraphrase sur l'opéra « La Sonnambula » (1867) de Luigi Bassi ;
 Paraphrase op.42 sur « La Sonnambula » en souvenir d'Adelina Patti (1882) de Franz Doppler ;
 Paraphrase sur la Valse des fleurs (1905), d'après le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, de Percy Grainger ;
 Paraphrases du pianiste Vladimir Horowitz :
 Paraphrase de Carmen, d'après l'opéra de Georges Bizet (?) ;
 etc. 
 Douze études d’exécution transcendante opus 11 (1897-1905) de Sergei Liapounov ;
 Paraphrases de Franz Liszt :
 Danse macabre (Liszt) S. 126, œuvre pour piano et orchestre, sous-titrée Paraphrase sur le Dies iræ (1838-1849) ;
 Paraphrase de concert sur “Dom Sébastien” (1843-44), d'après l'opéra de Theodor Kullak ;  
 Paraphrase de concert sur Ernani (1847), d'après l'opéra de Verdi ;
 Paraphrase de concert sur “Rigoletto” (1855-1859), d'après l'opéra de Verdi ; 
 Paraphrase de concert sur Ernani (1859), d'après l'opéra de Verdi ;
 Trois paraphrases appelées trois morceaux suisses (?) ;
 Paraphrase sur la marche nuptiale et la ronde des elfes du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn (?) ; 
 Diverses paraphrases de Charles Tournemire :
 L'Orgue mystique (1927-1932) ;
 Paraphrase sur la Polka italienne de Serge Rachmaninoff dans la tradition des paraphrases de Franz Liszt et Vladimir Horowitz (2012?), d'Arcadi Volodos.

Musique liturgique 
 O filii et filiæ#Paraphrase pour orgue ;
 Veni Creator Spiritus#Paraphrases de compositeurs.